Дискография японской идол-группы Berryz Kobo на сегодняшний день насчитывает 7 студийных альбомов и 26 синглов. Продюсер группы Цунку также является автором музыки и текстов их песен.

Дискография

Синглы

Альбомы

фильмография

DVD

Библиография

Фотокниги 
 2005-05-20 — 
 2005-08-02 — 
 2005-08-25 — 
 2005-12-02 — 
 2006-07-05 —

Выступления

Концерты 
 2004
 

 2005
 
 
 

 2006
 
 

 2007
 

 2008
 Berryz Kobo Concert Tour 2008 Autumn ~Berikore!~
 2008 Asia Song Festival

 2009
 Berryz Kobo Concert Tour 2009 Haru ::: Sono Subete no Ai ni

Телевидение 
 2004-01-04 — 2004-04-02 
 2004-04-05 — 2004-10-01

Радио 
 2004-03-30 —

Примечания 

Hello! Project
Berryz Kobo
Berryz Kobo